Doerffer ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Doerffer (1918–2006), polnischer Ingenieur und Hochschulrektor
 Johann Jacob Doerffer (1711–1774), Hofgerichtsadvokat und Konsistorialrat in Königsberg und Großvater des Dichters E. T. A. Hoffmann